«Отдел самоискоренения» — одна из первых советских, ленинградских панк, анархо-панк групп. Образована в 1982 году Федей «Feddy» «Бегемотом» Лавровым, когда он и Александр «Алекс Оголтелый» Строгачев договорились о взаимном участии в сразу двух группах: «Отдел самоискоренения» и «Народное ополчение». Группа «Отдел самоискоренения» записывалась на подпольной панк студии «Begemotion Records», записи распространялись среди друзей.

В жизни группы «Отдел самоискоренения» существовало два состава: первый и наиболее «звёздный» (1982—1983, с участием бывших и будущих музыкантов «Автоматических удовлетворителей» и «Народного ополчения») и второй: (1984). Летом 1984 года «Отдел самоискоренения» был запрещён КГБ. Все материалы группы подлежали конфискации органами.

30 лет о существовании группы «Отдел самоискоренения» знали лишь самые ярые фанаты панка в России. «Вы*бли Европу Рейган и Андропов» («Военная Монархия»), эти слова были единственным, что знали о группе. В 2013 году после детального ремастеринга и обработки творческого наследия, была выпущенная «Антология» на трёх CD.

История

Панк-рок 
Основатель ленинградской группы «Отдел самоискоренения» и бессменный её лидер Фёдор «Бегемот» Лавров (барабанщик, мульти-инструменталист и вокалист, основатель студии «Begemotion Records») узнал о панк-роке в шестом классе, летом 1977 года, из передачи Севы Новгородцева на BBC. И из статьи журнала «Крокодил», высмеивавшей тамошние нравы (была фотография некоего панка с кусками мяса — мол, так выглядит группа «Душители», то есть «Stranglers»). Также была по телевизору передача «Международная панорама», где панков с нагуталиненными волосами показывали бегущими по улице. Тогда это преподносилось как форма протеста против буржуазного общества.

Фёдор Лавров: «Международную панораму» я постоянно смотрел. Ведь там часто показывали под занудный комментарий очень важные и современные вещи. Мы видели мир за пределами «железного занавеса», и он не был похож на наш. Опрятный, красивый, уютный. Все это откладывалось в подкорке."

Первые шаги 
Более-менее серьёзное занятие музыкой началось у Феди Лаврова в школе, в 1980 году, когда к нему в класс перевели Сашу «Рикошета» Аксенова (будущего лидера группы «Объект насмешек»), оставленного на второй год. К тому моменту Федя играл на барабанах прог-рок с ребятами постарше, однако его увлечение панк-роком так и оставалось пока в мечтах, приятели-музыканты панк-рок не принимали. И вот тогда и возникает у обоих школьных приятелей, Феди и Саши, желание играть близкую по духу музыку — панк-рок. В 1980 году появляется группа «Резиновый рикошет».

В 1981 году Александр Аксенов знакомит Фёдора Лаврова с Андреем «Свином» Пановым (лидером первой ленинградской панк-группы «Автоматические удовлетворители»), который и дал Саше эту кличку «Рикошет», а в более глубоком смысле, это знакомство оказало влияние и дало толчок к самостоятельному творчеству, добавило и уверенности в собственных силах и показало то, что не только за границей, но и у нас есть свой панк-рок. Рок-концертов в начале 80-х было не очень много, а панк-концертов вообще практически не было, тем не менее Лавров и Аксенов стараются выбраться на каждое такое событие, как, например, выступление группы «Россияне». Одно из знаковых панк-событий, по воспоминаниям Лаврова, это посещение им концерта-прослушивания «Автоматических удовлетворителей» в рок-клуб в ДК 10-летия комсомола на Обводном канале. Это был единственный нормальный концерт «АУ» из первой половины 80-х, с аппаратом, на сцене.

Школьная группа «Резиновый рикошет» просуществовала до 1982 года (практически до момента окончания школы Фёдором и Александром), завершила свой жизненный цикл, оставив аудио наследие из 6-и записанных, но не изданных тогда, треков (в период с 1980—1982). Лишь только в 2010 году Фёдором Лавровым был издан альбом «Аборт» с этими отремастеренными композициями и бонусами. Группа распалась, однако уникальный опыт послужил базой для дальнейших групп и проектов Фёдора Лаврова («Народное ополчение», «Бригадный подряд» и полностью своего проекта — «Отдел самоискоренения»)

«Отдел самоискоренения»

Начало 
Ленинградские панки репетировали друг у друга дома, играя на «самопальных» гитарах и записывали на «катушечные» магнитофоны своё «антисоветское» творчество. Оформление «магнитоальбомов» тоже делалось самостоятельно. Играть почти никто не умёл, да и аудитории, способной понять их, не было. Записи «Народного ополчения» и «Отдела самоискоренения» ходили по рукам. «Отдел самоискоренения» был единственной ленинградской политизированной панк-группой.

«Отдел самоискоренения» был создан в 1982 году Фёдором Лавровым. Хотя первая запись прото-группы относится к 1981 г., годом создания считается 1982, когда Фёдор Лавров и Александр «Алекс Оголтелый» Строгачев договорились о взаимном участии в сразу двух группах, «Отдел самоискоренения» и «Народное ополчение». В первый состав «Отдела самоискоренения» вошли Фёдор Лавров (автор, голос, барабаны), Александр Строгачев (бас-гитара, экс «Автоматические удовлетворители», «Народное ополчение»), Дмитрий «Ослик» Пшишляк-Парфенов (гитара, будущий музыкант «Автоматических Удовлетворителей», «Алисы» и множества других групп).

Кроме Фёдора Лаврова в записях коллектива принимали участие кто придётся. Помимо вышеозначенных музыкантов, также и будущие звезды ленинградского панк-рока: Андрей «Свин» Панов («Автоматические удовлетворители», «600» и др.), Александр Аксенов («Объект насмешек»). А часть записей «группы» Фёдор Лавров сделал полностью самостоятельно, спев и наиграв все партии инструментов.

«Отдел самоискоренения» записывался на подпольной панк студии «Begemotion Records», записи распространялись среди друзей. Принцип «Отдела самоискоренения» был прост, как Окна РОСТА — «на злобу дня». Текст мог быть написан и трек мог быть «издан» за один вечер. Таким образом композиция «Военная Монархия» пережила несколько редакций. По сути творчество группы «Отдел самоискоренения» было явным продолжением русской народной традиции высмеивания своих властителей. В эпоху Л. И. Брежнева народное творчество на эту тему достигло своего апогея — генсек был прекрасной мишенью для анекдотов. Последовавший за ним Ю. В. Андропов был абсолютно лишён харизмы и слишком быстро умер. «Отдел самоискоренения» возник именно в годы его правления, последние годы холодной войны, гонки вооружений, «ответных мер» и директив, направленных на организацию контроля за молодежью, следствием применения которых и явился запрет группы «Отдел самоискоренения».

Финал 
Первый состав просуществовал до 1983, когда Дмитрия Пшишляка-Парфенова призвали в армию. Несколько треков были записаны Фёдором Лавровым соло. Во второй состав «Отдела самоискоренения», собранный в 1984 г., вошли Фёдор Лавров (автор, голос, гитара), Валера «Валюта» (бас), Дима «Волосатый» Бучин (барабаны; позднее Дмитрий вошёл в первый состав группы Святослава Задерия «Нате!»). Летом 1984 года «Отдел самоискоренения» был запрещён КГБ. Записи, фотографии группы, распечатанные на машинке тексты песен, листовки и манифесты должны были быть собраны и сданы в органы автором, исполнителями и поклонниками. Лавров был вынужден подписать обязательство не сочинять, не записывать и не распространять записи, порочащие Советский Союз, КПСС и её лидеров. Создателю панк-группы грозил тюремный срок, от которого Лаврова спасла статья, полученная за короткое время службы в советской армии весной того же 1984 г.

Обеспокоенность КГБ неудивительна, если посмотреть на тексты песен, то становится ясно, что шансов на выступления у «доперестроечной» группы не было никаких. «Военная монархия» (1983):
Радио-прививки патриотизма
Террор фанатиков парт-идиотизма
Два пупа подвязаны знаменами
В испуге не знают, что ещё сделать с нами
Вы*бли Европу
Рейган и Андропов
Вы*бли Европу
С двух сторон
Революция на штыках — известная истина
Что же посеяли мы в Афганистане
То же надо, верно, Рейгану в Гренаде
Революцию — в штыки! Не все ли хрен один
…
А на хера нам, на х*я она
Военная Монархия а-а!
Дайте мне повоевать вдоволь
Я Статую Свободы уделаю вдовой
А если к жене не вернусь кастратом
Нарожаю кретинов, чтоб не рожать солдат вам

Или «Войны для войнов»:
… в борьбе за жизнь не нужны вожди
пока против самих себя мы не начнём движенье…
против себя, но за людей на следующий день
Войны Для Воинов -
А с меня довольно!

Творчество группы «Отдел самоискоренения» часто ошибочно ассоциируется с группой «Народное ополчение», что неудивительно: обе группы репетировали и записывались в одной студии. Разница определялась отчасти по авторству, но большей частью стилистически. «Отдел самоискоренения» играл социальный, протестный панк-рок, а «Народное ополчение» — пост-панк, позднее ска-панк и алкоголь-бомж-рок (по определению самого Алекса Оголтелого).

Послесловие 
В 1986 году Фёдор Лавров был одним из инициаторов создания панк-группы «Бригадный подряд» (в дальнейшем очень успешной и в том или ином виде существующей с таким названием и в 2014 году), и до 1987 года был её участником. Благодаря чему в творчестве группы было 2 композиции «Отдела самоискоренения»: «Войны для войнов» и «Каждый человек» («Оптимист»), а также материал, написанный Фёдором специально для «Бригадного подряда». В 1987 году, после записи нескольких депрессивных пост-панковских альбомов «Народного ополчения» и дебютного альбома «Бригадного подряда» (1986 год) студия «Begemotion Records», как подпольная панк-студия, была закрыта.

В 1996—2000 годах Фёдор Лавров организовал и успешно концертировал в брит-поп группе «Бегемот» / «Begemot» (пит-поп, powerpop, с элементами панк-рока, прог-рока и альтернативы), где нашлось место как новым композициям, так и старым панк-хитам группы «Отдел самоискоренения», записанных в 1997 году за одну ночную студийную сессию на одноимённом альбоме в новой стилистике инди-рока.

Однако, это были ассоциированные проекты. Точка в истории группы «Отдел самоискоренения» ещё не была окончательно поставлена. В 1994, перед отъездом во Францию (1994—1996), Фёдор Лавров реанимировал студию «Begemotion Records» и записал два трека «Отдела самоискоренения» на своей домашней студии. Один из них был главный хит группы «Военная Монархия #3», посвящённый перенесённым страной путчам и «10-летию Запрета „Отдела самоискоренения“». Этот вариант текста с купюрами цитировался в ТВ-фильме о России, созданном второй женой Фёдора Юлией Лавровой, тогда журналистом Пятого Канала СПб.

В 2006 году «Военная Монархия / План Путина» пережила последнюю четвёртую редакцию, но трек так никогда и не был записан. Его реализации воспрепятствовала теперь уже журналист телеканала «РТР» (ВГТРК-Петербург) Юлия Лаврова, освещавшая выборы Партии Власти и Президента России. Юлия «Активная» Зарецкая (после замужества Лаврова) была приглашённой барабанщицей группы «Народное ополчение», также записывавшейся на студии «Begemotion Records» в 1983—1986 годах.
Первая жена Лаврова, тоже Юлия (Голубева) отметилась на барабане в записи песни Фёдора Лаврова «Рейгандроп» для альбома «Бит Заел» (так же запрещённого в 1984 году) «Народного ополчения». В 2011 Фёдор развёлся во второй раз и женился в третий, на Анне Турчан, молодой московской художнице.

В 2013 году, с небольшим опозданием, к тридцатилетию создания группы, была поставлена та самая точка — точка невозврата, после которой группа «Отдел самоискоренения» стала уже историей. Именно в 2013 году студией «Begemotion Records» была издана «Антология» творчества группы в 3-х томах, включающая в себя абсолютно все сохранившиеся записи группы, начиная с проб 1981 года и заканчивая бонусами, ремейками и перезаписанными с новым саундом версиями «ОС» 90-х годов.

Релиз разбит на три тома: ОС#1 содержит записи 1981—1983 годов, выходившие на плёнке с названием «Лозунги Манифестаций». ОС#2 — записи 1984, выходившие на синглах и альбоме «До и От». ОС#3 — записи песен ОС записанные Лавровым в 1994, в исполнении группы «Begemot» 1997 года, также сюда включены бонус-треки периода 1983—1985, записанные Фёдором Лавровым на своей студии и иногда включаемые в сборники «ОС», выходившие в 80-х. Записи группы собраны из сохранившихся архивов, восстановлены и изданы анонимным благотворителем.

С 2013 года Фёдор Лавров не занимается «Отделом самоискоренения», перестал играть панк-рок, но навсегда остался свободолюбивым панком по своей натуре. С 2001 года выступает и записывается, как «FEDDY».

25 июля 2014 года в Санкт-Петербурге в клубе «Камчатка» состоялся первый в истории концерт «Отдела Самоискоренения» спустя почти 30 лет.

20 сентября 2014 года вышел новый релиз группы под названием «Красный Карфаген».

Манифест «ОС» 
Манифест и автобиография «ОС» Фёдора Лаврова полностью передаёт дух 80-х гг., историю группы, переживания её лидера :

«Прослушивание записей „ОС“ поможет выплеснуть негатив, ежедневно накапливаемый в организме. Вы избавитесь, а затем и искорените в себе самого себя, в том виде, в котором вы идентифицируете себя в мире. Вы сотрёте свой образ, работающий на публику (в том числе и зеркало), вашу маску. Вы вновь почувствуете себя зверем, способным зубами защищать свою жизнь, семью и территорию. Вы вновь, как миллионы лет назад, станете частью вселенной. Вы станете самим собой.
Вы больше не сможете быть рабом, цивилизации, жертвой нашего капиталистического общества. Вы будете свободны. И если отныне вы и разрешите миру вами управлять, то это будет ваше добровольное решение.
Самоискоренение это не бегство от мира и не внутренняя эмиграция.
Самоискоренение это освобождение от всего, присущего homo-sapiens, человеку-завоевателю. Это Путь к человеку Вселенной.
Нет денег — нет богатых и бедных.
Нет наркотиков — нет управления, нет рабов.
Закон сложен, так легче управлять от его имени.
Мир прост — выживает сильнейший.
Тот кто владеет самым главным — самим собой, тот сильнее всех.
Любите все вокруг себя, так же, как вы любите себя.»
(с) ОС 1984

Автобиография «ОС» 
«Отдел самоискоренения» — переделанное название какого-то абсурдного отдела из вполне антисоветской книги Стругацких, невероятно популярных в советское время фантастов. Группа появилась в 1982 году, когда, наигравшись в чужих после-школьных проектах на барабанах, я решил писать свои песни. В группе играли те же люди, что и в «Народном Ополчении», просто песни пел я сам, хотя на барабанах играть не перестал. На самом деле, вместе с «Н. О.» мы пытались вступить в Ленинградский Рок-Клуб, потому что это было единственное место, где мы могли иметь шанс выступать. Но мы не прошли, наши тексты не «залитовали». Там была некая матрона, которая сидела в своём отдельном кабинете и проверяла на политкорректность тексты групп, страстно желающих попасть под контроль КГБ, открывшего к радости hippies и появляющихся уже punks этот пресловутый Рок-Клуб".
Полный текст от автора можно прочитать в соц.сети (Отдел самоискоренения — история протеста — #ПЕРЕПАНК).

Отношение «ОС» к деньгам и славе 
«На „ОС“ нельзя зарабатывать и невозможно заработать. Поэтому эта запись везде должна распространяться только бесплатно.
Если вам захочется получить автограф „ОС“ на вашем диске, фотографии или открытке, оставьте эту мысль или распишитесь сами, потому что в этом издании есть и толика вашего творчества» (с) Begemotion Records

Составы

Первый состав (1982—1983) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, барабаны, звукозапись 
• Александр «Алекс Оголтелый» Строгачев — бас-гитара 
• Дмитрий «Ослик» Пшишляк-Парфенов — гитара

Второй состав (1984) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, гитара, звукозапись 
• Валера Валюта — бас 
• Дима «Волосатый» Бучин — барабаны

Третий состав (2014) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, гитара, звукозапись 
• Андрей Чернов — гитара 
• Гоша Соловьёв — бас 
• Кирилл Павловский — барабаны

Четвёртый состав (2015) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, гитара, звукозапись 
• Женя Титов — бас 
• Кирилл Павловский — барабаны

Пятый состав (2015) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, гитара, звукозапись 
• Антон Образина — бас 
• Григорий Ениосов — барабаны

Шестой состав (2015) 
• Фёдор «Feddy» «Бегемот» Лавров — автор, голос, гитара, звукозапись 
• Максим «Miscroraver» Макаренко — бас 
• Григорий Ениосов — барабаны

Дискография 
 1983 «Лозунги Манифестаций» (СССР, Begemotion Records, MC)
 1984 «До и От» (СССР, Begemotion Records, MC)
 1984 «Сборники»
 2013 «Отдел самоискоренения» («Антология») (Россия, Begemotion Records, 3CD)
 2014 «Войны для Воинов» (Россия, Войны Для Воинов Рекордс, 7")
 2015 «Антивсё (Полное досье 1981—1984)» (Россия, Издательство Сияние, 2CD)
 2015 «ОС Зла»
 2015 «Военная Монархия» (макси-сингл)
 2015 «Baltic Tour» (сплит-кассета ОС/Kalashnikov Collective)
 2015 «Lenin On a Coin, Eagle Underneath» (EP)
 2016 «Друзья» (сборник синглов 2015)
 2016 «Wild bad boys» (сингл)

Примечания

Ссылки 
 FEDDY. По-русски вламываясь в дверь (журнал «FUZZ» 29.11.2009)

Рок-группы СССР
Рок-группы России
Панк-рок-группы России
Анархо-панк-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга